Мысниченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Мысниченко, Виктор Иванович (1918—2007) — Герой Советского Союза.
 Мысниченко, Владислав Петрович (род. 1929) — первый секретарь Харьковского обкома КП Украины (1980—1990).